Erlikosaurus andrewsi es la única especie conocida del género extinto Erlikosaurus ("reptil de Erlik") de dinosaurio tericinosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 90 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que es hoy Asia.

Descripción 

Poseía un largo cuello largo y una cabeza pequeña, que se caracterizaba por un pico en el extremo de la boca y dientes en la parte posterior de la misma. Ha sido problemático determinar el tamaño de Erlikosaurus, especialmente porque falta la mayor parte de la columna vertebral del holotipo. La longitud del cráneo es de 25 centímetros y el húmero tiene 30 centímetros de largo. Se ha estimado que alcanza una longitud de cuerpo adulto de 6 metros. Erlikosaurus puede haber sido construido más ligeramente que el pariente cercano Segnosaurus.  Otras estimaciones son más bajas, en 2010, Gregory S. Paul dio una longitud de 4,5 metros y un peso de media tonelada.
Los miembros anteriores estaban bien desarrollados y terminaban en manos tridáctilas con grandes garras. Los miembros posteriores presentaban patas tridáctilas con grandes garras, aunque debido a lo fragmentado de los restos su uso en incierto. Debido a la posición filogenética de este dinosaurio, la mayoría de los científicos supone que tenían plumas. Erlikosaurus fueron therizinosauria , un extraño grupo de terópodos que comieron las plantas en lugar de carne, y que tenía hacia atrás mirando hacia pubises como ornitisquios . También como ornitisquios, sus mandíbulas fueron terminadas por un pico huesudo redondeado útil para cortar las plantas.  Detrás del pico, separado por un hiato, había por lado veintitrés pequeños dientes rectos aserrados gruesos en el maxilar superior. El dentario de la mandíbula inferior tenía más dientes, treinta y uno para un total de ciento ocho. Las fosas nasales de Erlikosaurus eran muy grandes y alargadas. La base del cerebro estaba hinchada en la parte posterior por un hueso neumatizado. Erlikosaurus tenía garras delgadas excepcionalmente largas en sus pies, con un núcleo de hueso de hasta 10 centímetros, cuyo propósito no está claro, Paul supuso que fueron utilizados para la autodefensa.

Descubrimiento e investigación
Encontrado en Baynshirenskaya Svita, Omnogov, Mongolia, se conoce por cráneo, el único conocido en su época para un tericinosáurido, además de algún material postcraneal. La  especie tipo, E. andrewsi, fue descrita por Altangerel Perle en 1981. El nombre es tomado del demonio Erlik de la mitología mongola y la especie en honor al paleontólogo Roy Chapman Andrews. Los restos de Erlikosaurus fueron descubiertos en 1972 en Bayshin Tsav, durante una expedición soviético-mongol en la provincia de Ömnögovi. La especie tipo , Erlikosaurus andrewsi, fue nombrada y descrita por Altangerel Perle en 1980, en un artículo en coautoría con Rinchen Barsbold , quien, sin embargo, no está indicado como el autor de esta especie en particular.  Confusamente, en 1981, Perle nuevamente nombró a la especie como si fuera nueva, esta vez deletreando el nombre genérico como un "Erlicosaurus" latinizado. Hoy en día, en general se considera que el nombre original, Erlikosaurus, es válido.

El holotipo, MPC-D 100/111, se encontró en capas que datan del Cenomanianiense- Santoniense. Consiste en un cráneo completo con mandíbulas inferiores, algunos fragmentos de vértebras cervicales, el húmero izquierdo y el pie derecho. En ese momento era el único therizinosaurio conocido, entonces llamado segnosáuridos para el cual se había descubierto un cráneo.  Esto ayudó a arrojar luz sobre un desconcertante y poco conocido grupo de dinosaurios. Todavía representa el cráneo de tericinosáurido más completamente conocido. Algunos científicos han especulado que este género quizás se trate de un sinónimo de la especie Enigmosaurus mongoliensis descrita en 1983.  ya que este último se encontró en la misma formación geológica y solo se conocía de parte de una cadera, mientras que la pelvis de Erlikosaurus es desconocida. Esto haría de Enigmosaurus un sinónimo más moderno de Erlikosaurus . Pero debido a que la cadera de Erlikosaurus no se parece a la de Segnosaurus, género muy similar a Erlikosaurus, el paleontólogo Rinchen Barsbold refuta la sinonimia alegada, quedando ambos géneros por separado.

Clasificación
Erlikosaurus fue asignado por Perle a Segnosauridae, un grupo hoy conocido como Therizinosauridae. Esto es confirmado por análisis cladísticos posteriores.

Filogenia
El siguiente cladograma se basa en el análisis filogenético de Phil Senter et al. , 2012.

Paleobiología
Erlikosaurus es conocido por poco material esquelético, pero recientemente se ha convertido en el foco de estudios por Tomografía computarizada que se publicaron en 2012 por Stephen Lautenschlager y la Dra. Emily Rayfield de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, la Profesora Lindsay Zanno del North Carolina Museum of Natural History y Universidad Estatal de Carolina del Norte, y Lawrence Witmer y el  profesor Chang de Paleontología de la Universidad de Ohio University Heritage College of Osteopathic Medicine. El análisis de la cavidad cerebral reveló que el Erlikosaurus y muy probablemente la mayoría de los tericinosáuridos, tenían sentidos del olfato, la audición y el equilibrio bien desarrollados, rasgos mejor asociados con los terópodos carnívoros. El cerebro anterior ampliado de Erlikosaurus también puede haber sido útil en el comportamiento social complejo y la evasión de depredadores.

Las mandíbulas bien conservadas de Erlikosaurus también permitieron que un estudio de la Universidad de Bristol determinara cómo su estilo de alimentación y sus preferencias dietéticas estaban relacionadas con la amplitud con la que podía abrir la boca. En el estudio, realizado por Stephen Lautenshlager et al., Se reveló que Erlikosaurus podía abrir su boca en un ángulo de 43 grados como máximo. También se incluyeron en el estudio para comparación los terópodos carnívoros Allosaurus y Tyrannosaurus. A partir de las comparaciones, se indicó que los dinosaurios carnívoros tenían formas de mandíbula más anchas que los herbívoros, al igual que los animales carnívoros modernos tienen hoy en día.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Erlikosaurus dentro de Therizinosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Erlikosaurus en The Theropod Database (en inglés)

Therizinosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia